Big Island ist der Name folgender Inseln:

 Hawaii (Insel), die größte Insel des Hawaii-Archipels
 Big Island (Neuseeland), Insel der Titi/Muttonbird Islands vor Stewart Island
 Big Island (Irland), Flussinsel im Shannon (Fluss)

in Kanada:
 Big Island (Nunavut)
 Big Island (Kimmirut)
 Big Island (Hudson Bay)
 Big Island (James Bay)
 Big Island (Lake Chemong)
 Big Island (Lake Vernon)
 Big Island (Pigeon Lake)
 Big Island (Bay of Quinte)
 Big Island (Skootamatta Lake)
 Big Island (Lake of the Woods)
 Big Island (Neufundland und Labrador)
 Big Island (Ontario)

Big Island ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Big Island (Baldwin County, Alabama)
 Big Island (Mobile County, Alabama)
 Big Island (Craighead County, Arkansas)
 Big Island (Greene County, Arkansas)
 Big Island (Mississippi County, Arkansas)
 Big Island (Baker County, Florida)
 Big Island (Brevard County, Florida)
 Big Island (Citrus County, Florida)
 Big Island (Highlands County, Florida)
 Big Island (Lee County, Florida)
 Big Island (Osceola County, Florida)
 Big Island (Pinellas County, Florida)
 Big Island (St. Johns County, Florida)
 Big Island (Volusia County, Florida)
 Big Island (Clinch County, Georgia)
 Big Island (Echols County, Georgia)
 Big Island (Glynn County, Georgia)
 Big Island (Idaho)
 Big Island (Illinois)
 Big Island (Fulton County, Indiana)
 Big Island (Noble County, Indiana)
 Big Island (Kalifornien)
 Big Island (Kentucky)
 Big Island (Calcasieu Parish, Louisiana)
 Big Island (Iberville Parish, Louisiana)
 Big Island (Livingston Parish, Louisiana)
 Big Island (Plaquemines Parish, Louisiana)
 Big Island (Rapides Parish, Louisiana)
 Big Island (Union Parish, Louisiana)
 Big Island (Aroostook County, Maine)
 Big Island (Cumberland County, Maine)
 Big Island (Hancock County, Maine)
 Big Island (Kennebec County, Maine)
 Big Island (Penobscot County, Maine)
 Big Island (Piscataquis County, Maine)
 Big Island (Piscataquis County, Maine)
 Big Island (Somerset County, Maine)
 Big Island (Washington County, Maine)
 Big Island (Somerset County, Maryland)
 Big Island (Worcester County, Maryland)
 Big Island (Hennepin County, Minnesota)
 Big Island (Kandiyohi County, Minnesota)
 Big Island (Koochiching County, Minnesota)
 Big Island (Morrison County, Minnesota)
 Big Island (Nicollet County, Minnesota)
 Big Island (St. Louis County, Minnesota)
 Big Island (Harrison County, Mississippi)
 Big Island (Wilkinson County, Mississippi)
 Big Island (Butler County, Missouri)
 Big Island (Lewis County, Missouri)
 Big Island (Ripley County, Missouri)
 Big Island (Montana)
 Big Island (Belknap County, New Hampshire)
 Big Island (Carroll County, New Hampshire)
 Big Island (Coos County, New Hampshire)
 Big Island (Rockingham County, New Hampshire)
 Big Island (San Miguel County, New Mexico)
 Big Island (Chemung County, New York)
 Big Island (Hamilton County, New York)
 Big Island (Herkimer County, New York)
 Big Island (Jefferson County, New York)
 Big Island (Onondaga County, New York)
 Big Island (Orange County, New York)
 Big Island (Oswego County, New York)
 Big Island (St. Lawrence County, New York)
 Big Island (Sullivan County, New York)
 Big Island (Washington County, New York)
 Big Island (Anson County, North Carolina)
 Big Island (Bladen County, North Carolina)
 Big Island (Brunswick County, North Carolina)
 Big Island (Carteret County, North Carolina)
 Big Island (Columbus County, North Carolina)
 Big Island (Dare County, North Carolina)
 Big Island (McDowell County, North Carolina)
 Big Island (Tyrrell County, North Carolina)
 Big Island (Erie County, Ohio)
 Big Island (Scioto County, Ohio)
 Big Island (Berkeley County, South Carolina)
 Big Island (Chester County, South Carolina)
 Big Island (Chesterfield County, South Carolina)
 Big Island (Colleton County, South Carolina)
 Big Island (Georgetown County, South Carolina)
 Big Island (Jasper County, South Carolina)
 Big Island (Marion County, South Carolina)
 Big Island (Polk County, Tennessee)
 Big Island (Scott County, Tennessee)
 Big Island (Angelina County, Texas)
 Big Island (Aransas County, Texas)
 Big Island (Brown County, Texas)
 Big Island (Utah)
 Big Island (Amherst County, Virginia)
 Big Island (Fluvanna County, Virginia)
 Big Island (Gloucester County, Virginia)
 Big Island (Mecklenburg County, Virginia)
 Big Island (New Kent County, Virginia)
 Big Island (Virginia Beach (city) County, Virginia)
 Big Island (Burnett County, Wisconsin)
 Big Island (Iron County, Wisconsin)
 Big Island (Marathon County, Wisconsin)
 Big Island (Oneida County, Wisconsin)
 Big Island (Polk County, Wisconsin)
 Big Island (Richland County, Wisconsin)
 Big Island (Sawyer County, Wisconsin)
 Big Island (Wood County, Wisconsin)
 Big Island (Wyoming)

Siehe auch:
 Big Island Lake